Il singolare del Valencia Open 500 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

David Ferrer era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Michail Južnyj per 6-3, 7-5.

Testa di serie

 David Ferrer (finale)
 Tommy Haas (primo turno)
 Nicolás Almagro (semifinale)
 John Isner (secondo turno)

  Jerzy Janowicz (quarti di finale)
  Gilles Simon (primo turno)
  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Kevin Anderson (primo turno)

Qualificati

  João Sousa (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)

  Michał Przysiężny (secondo turno)
  Alejandro Falla (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Valencia Open 500 2013
ATP World Tour 2013